Оранжевая книга — неофициальное издание нескольких публикаций, среди которых:
 SynRG Orange Paper  — ежеквартальный аналитический отчет о рынке клинических исследований в России, издаваемый контрактной исследовательской организацией Synergy Research Group.
 Книга «Критерии определения безопасности компьютерных систем»
 Книга «Food and Drug Administration», изданная организацией FDA
 Книга «OpenGL Shading Language»
 «Оранжевая книга» Ошо является сборником медитационных техник, которые дал Ошо, объединенных с выдержками из книг, содержащих записи его утренних бесед и вечерних даршанов.
 Книга «Оранжевая книга цифровой фотографии» (Д. Рудаков)
и другие.